Salakari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salakari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Salakari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar